Кобзевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Кобзевка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Кобзевка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Кобзевка — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.

Украина 
 Кобзевка — село в Красноградском районе Харьковской области.

См. также 
 Кобзевка Вторая — село в Красноградском районе Харьковской области Украины.